Lars Messerschmidt ( nascido em 5 de abril de 1937 ) é Vigário-geral da Igreja Católica na Dinamarca e exorcista.

Igreja Católica na Dinamarca
Exorcismo
Nascidos em 1937